Tigler ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Tigler (1881–1960), deutscher Unternehmer und Springreiter
 Moritz Tigler (1814–1875), deutscher Unternehmer und bedeutender Industrieller des westlichen Ruhrgebiets